Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2019 var det kvalspel som anordnas för att avgöra vilka elva lag som ska få spela i U21-Europamästerskapet tillsammans med den ena värdnationen, Italien, den andra värdnationen, San Marino var inte direktkvalificerat. 

Samtliga Uefa-medlemmar (bortsett från värdnationen Italien) deltog i kvalspelet, kvalspelet bestod av nio grupper med sex lag i vardera grupp, där gruppvinnarna kvalificerade sig för EM och de fyra bästa grupptvåorna fick spela playoff om de två kvarvarande platserna.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Ranking av grupptvåor

Playoff

 och  kvalificerade sig för EM 2019.

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

Kvalspel
Fotbollsåret 2017
Fotbollsåret 2018